Die K5 League Jeollanam-do 2022 war die erste Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 8. Mai und endete am 25. September 2022. Anschließend folgen die Play-Off-Spiele.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Spielplan

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Jeollanam-do 2022 auf joinkfa.com (koreanisch)

2022
Fußballsaison 2022